Шумейко () — украинская фамилия и топоним. Известные носители:

 Шумейко, Авксентий Андреевич (1908—1944) — Герой Советского Союза.
 
 Шумейко, Анатолий Григорьевич (1931—1999) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Шумейко, Антон Алексеевич (род. 1980) — российский художник, член-корреспондент Российской академии художеств (2018).
 Шумейко, Вениамин Александрович (род. 1989) — киргизский футболист.
 Шумейко, Виктор Иванович (1939—2019) — учёный, ректор РГСУ.
 Шумейко, Виталий Леонидович (род. 1981) — украинский и российский футболист.
 Шумейко, Владимир Филиппович (род. 1945) — российский политический и государственный деятель.
 Шумейко, Григорий Григорьевич (1923—1977) — советский офицер, Герой Советского Союза.
 Шумейко, Дмитрий Петрович (род. 1965) — российский актёр, режиссёр, певец.
 Шумейко, Евгений Александрович (род. 1966) — мэр (глава администрации) городского округа Воркута.
 
 Шумейко, Пётр Иванович (1912—1999) — Герой Советского Союза.
 Шумейко, Сергей Анатольевич (род. 1993) — российский футболист, нападающий.
 Шумейко, Эугениуш (1946—2020) — польский профсоюзный и общественный деятель, активист «Солидарности».

Топоним 
 Шумейко — село в Саратовской области.

См. также 
 Шумейка — река в России, правый приток реки Золотуха, протекает в Красноармейском районе Саратовской области.
 Шумейков